Przedostatnim miejscem zmagań w Pucharze Świata kobiet w skokach narciarskich w sezonie 2016/2017 był południowokoreański Pjongczang. Zawody te były próbą przedolimpijską. Trzeci raz w tym sezonie nie odbyły się kwalifikacje z powodu zbyt małej ilości zawodniczek zgłoszonych do startu. Oba konkursy indywidualne wygrały Japonki Yūki Itō (pierwszy konkurs) oraz Sara Takanashi (drugi konkurs). Takanashi po konkursach w Korei zapewniła już sobie Kryształową Kulę tuż przed finalnymi zawodami.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Pucharu Świata w Pjongczangu był Kim Heung-soo, oraz z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektorka zawodów Pucharu Świata, Chika Yoshida wraz z asystentem, którym był Miran Tepeš. Sędziami technicznymi byli Agnieszka Baczkowska.

Wyniki

Konkurs indywidualny 15 lutego 2017

Konkurs Indywidualny 16 lutego 2017

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata

Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów

Przypisy

Bibliografia 
 Program zawodów: http://data.fis-ski.com/pdf/2017/JP/3920/2017JP3920PROG.pdf
 Wyniki pierwszego konkursu indywidualnego: http://medias3.fis-ski.com/pdf/2017/JP/3922/2017JP3922RL.pdf
 Wyniki drugiego konkursu indywidualnego: http://medias4.fis-ski.com/pdf/2017/JP/3924/2017JP3924RL.pdf
 Tabela PŚ po konkursach w Pjongczangu: http://medias1.fis-ski.com/pdf/2017/JP/3924/2017JP3924WC.pdf
 Puchar Narodów po konkursach w Pjongczangu: http://medias3.fis-ski.com/pdf/2017/JP/3924/2017JP3924NCS.pdf
Pjongczang
Puchar Świata w skokach narciarskich w Pjongczangu
2017 w Korei Południowej